Пензеръяха (река, впадает в Байдарацкую губу) № 15010000112115300038396
 Пензеръяха, впадает в реку Лымбад-Яха, № 15010000112115300039188
 Пензеръяха (приток Пюнгалохо), № 15030000112115300052150